Muhammad Qasim ist der Name folgender Personen:

* Muhammad ibn al-Qasim (695–715), arabischer Feldherr
 Muhammad Qasim (Hockeyspieler) (1974–2006), pakistanischer Feldhockeyspieler 
 Muhammad Qasim (Fußballspieler) (* 1984), pakistanischer Fußballspieler